Der Mercedes Cup 1989 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Juli 1989 in Stuttgart stattfand. Es war Teil des Grand Prix 1989 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren.

Der Vorjahressieger Andre Agassi trat in diesem Jahr nicht erneut an. Es gewann der an Position 14 gesetzte Argentinier Martín Jaite die diesjährige Ausgabe mit einem Finalsieg über Goran Prpić in zwei Sätzen. Er gewann damit seinen fünften Karrieretitel und den ersten Titel der Saison.

Auch im Doppel traten die Sieger des Vorjahres Sergio Casal und Emilio Sánchez Vicario nicht erneut an. Es gewannen die Tschechoslowaken Petr Korda und Tomáš Šmíd, die an zwei gesetzt waren, das Turnier ohne Satzverlust. Korda holte damit den dritten, Šmíd den 53. Titel der Karriere.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

Grand Prix 1989 (Tennis)
Tennisturnier in Stuttgart